ARA — аббревиатура:
 Американская администрация помощи (American Relief Administration)
 ARA (Armada de la República Argentina) — «Военно-морские силы Аргентины», приставка перед названиями боевых кораблей аргентинского флота (сродни британскому HMS), напр. «ARA General San Martín». Также (в основном в иностранной литературе), в целом, префиксом ARA обозначается ВМФ Аргентины (Armada de la República Argentina).